Kijowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kijowiec, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kijowiec, un village dans la voïvodie de Lublin